Ше́нрок — фамилия. Известные носители:
 Шенрок, Владимир Иванович (1853—1910) — русский писатель, историк литературы, знаток творчества Н. В. Гоголя.
 Шенрок, Фёдор Фёдорович (ок. 1800—1868) — и.д. начальника Учебного морского рабочего экипажа, инспектор Императорской медико-хирургической академии, генерал-майор.
 Шёнрок, Сибиль (1964) — восточно-германская пловчиха.